Apple TV peut faire référence à :

Appareils 

 Macintosh TV, est un Macintosh d'Apple intégrant une télévision intégré ;
Apple TV (appareil), un boitier fonctionnant sous tvOS, et qui permet de connecter un téléviseur à des appareils Apple.

Logiciels 

Apple TV (application), est une application permettant de regarder divers types de contenus ;
tvOS, anciennement Apple TV Software, est un système d'exploitation utilisé par les Apple TV.

Services 
 Apple TV+, service de vidéo à la demande ;
 Apple TV Channels, est un espace permettant de s'abonner à différents services de vidéo à la demande.

Chaîne de télévision 
 Apple Music TV, est une chaîne de télévision en ligne diffusant un flux musical vidéo 24h/24.

Homonymie
Apple